Saint-Florentin puede referirse a: 

 Saint-Florentin, comuna francesa situada en Indre.
 Saint-Florentin, comuna francesa situada en Yonne.